Chamade peut désigner :

Arts militaires 
 La chamade (de l'italien chiamata, appel) était, au début du , un signal conventionnel exécuté par les assiégés, à la trompette ou au tambour, pour indiquer aux assiégeants qu'ils étaient disposés à se rendre ou, à tout le moins, parlementer.

Musique 
 en chamade, expression définissant le jeu d'anche d'un orgue dont les tuyaux sont posés à l'horizontale.

Arts et lettres 
 La Chamade, roman écrit par Françoise Sagan, paru en 1965.
 La Chamade, film français réalisé par Alain Cavalier, sorti en 1968 et adapté du livre de Françoise Sagan.

Notes et références 

Homonymie